Торець — поперечна грань предмета (колоди, стрижня, цеглини тощо).
 Торець — бокова (коротка) сторона прямокутного в плані будинку, споруди.
 Торець — короткий, звичайно шестигранний, дерев'яний брусок, призначений для підлоги або для покриття дороги. Бруківка з таких брусків.
 Торець — село в Україні, у Краматорському районі Донецької області.

Див. також 
 Кривий Торець (значення)
 Сухий Торець